

Codici 
 ZAS – codice vettore ICAO di ZAS Airlines of Egypt
 zas – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Santo Domingo Albarradas
 ZAS – codice ISO 3166-2:PH di Zamboanga del Sur (Filippine)

Geografia 
 Zas – comune della Galizia (Spagna)
 Monti Zas – montagne della Grecia